Transform (álbum de Powerman 5000)
Transform (álbum de Rebecca St. James)

Desambiguação